Der Dreiband-Weltcup 2015/4 war das vierte UMB/ACBC-Weltcupturnier im 29. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 7. bis zum 13. September 2015 in Guri, Südkorea statt. Es war das vierte Dreiband-Weltcupturnier in Guri.

Geschichte 
Die außergewöhnlichen Leistungen beim letzten Weltcupturnier in Ho-Chi-Minh-Stadt wurden in Guri noch einmal getopt. Der Rekord im Durchschnitt der KO-Runde wurde von 1,776 auf 1,787 gesteigert. Daniel Sánchez egalisierte den aktuellen Weltrekord von 2,739 (fünf Partien ohne Niederlage), aufgestellt von Torbjörn Blomdahl 2013 in Griechenland. Dick Jaspers spielte mit 2,942 den besten Durchschnitt der bisher bei einem Weltcupturnier gespielt wurde. Erstmals bei einem internationalen Turnier wurden sechs Partien mit vier Durchschnitt und mehr gespielt. Im Kampf um den Gesamtweltcup holte Sánchez auf und liegt mit 182 Punkten knapp hinter Blomdahl (188 Punkte). Dritter ist im Moment Jaspers mit 164 Punkten.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden  Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände
CPB, ACBC, CEB und ACC in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Eddy Merckx
  Choi Sung-won
  Frédéric Caudron
  Daniel Sánchez
  Marco Zanetti
  Hwang Hyung-bum
  Roland Forthomme
  Tayfun Taşdemir
  Kang Dong-koong
  Jean Paul de Bruijn

Wildcardspieler:
1× ACC:  Riad Nady
1× CPB:  Javier Teran
1× CEB:  Adnan Yüksel
2× Organisierender Ausrichter:  Heo Jung-han,  Lee Young-hoon

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die vier besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle 145 Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde).

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2015/1 vom 29. März bis zum 4. April in Luxor
 Dreiband-Weltcup 2015/2 vom 6. bis zum 12. Juli in Porto
 Dreiband-Weltcup 2015/3 vom 10 bis zum 16. August in Ho-Chi-Minh-Stadt
 Dreiband-Weltcup 2015/5 vom 12. bis zum 18. Oktober in Istanbul
 Dreiband-Weltcup 2015/6 vom 13 bis zum 19. Dezember in Hurghada

2015 4
Karambolageveranstaltung 2015
Billardturnier in Guri